Paul Cazeneuve ist der Name folgender Personen:

* Paul Cazeneuve (Politiker) (1852–1934), französischer Pharmazeut und Politiker 
 Paul Cazeneuve (Schauspieler) (1871–1925), französisch-kanadischer Schauspieler und Theaterleiter